Виктор Фёдорович Татаринов (5 июня 1925 — 28 сентября 2002) — советский писатель, удмуртский краевед и журналист.

Майор милиции, начальник Ижевской городской ГАИ — писал художественно-документальные книги с детективным сюжетом о буднях милиции.

Биография 
Родился в 1925 году в деревне Рябчик Можгинского района Удмуртской АССР в семье учителей, первый из пяти детей. Русский.

Отец — Фёдор Романович Татаринов — бывший поручик царской армии, участник Первой мировой войны, в 1917 году перешедший на строну красных, и при взятии Ижевска 7 ноября 1918 года бывший командиром роты Азинской дивизии, а после войны направленный учителем в Алнашский район для ликвидации безграмотности и организации школьного дела.

Окончив в 1939 году школу-семилетку поступил в Ижевский индустриальный техникум.

С июля 1942 года — наладчик станков в цехе № 75 на Ижевском механическом заводе.

В июне 1943 года в 18 лет добровольцем ушел на фронт. Воевал на 1-ом Украинском фронте в 335 полку 117-ой стрелковой дивизии, был командиром расчета станкового пулемета. В марте 1944 года в боях под Винницей был ранен, после излечения в полевом госпитале в декабре 1944 года был направлен на учебу во 2-е Харьковское танковое училище эвакуированное в Самарканд, окончив которое в 1946—1950 годах служил в танковом батальоне в Ленинабаде. Демобилизован в мае 1950 года в звании сержанта.

Вернувшись в Ижевск в 1950—1970 годах служил в органах МВД, начав работать командиром взвода дослужился до начальника Ижевской городской ГАИ, был переведён в Ленинский РОВД, на должность заместителя начальника милиции. С 1971 года — майор милиции в отставке.

Заочно учился в Удмуртском педагогическом институте (1952—1958). Член КПСС с 1953 года. В 1960 году избирался депутатом Ижевского горсовета.

Активный внештатный корреспондент областных газет, член Союза журналистов СССР с 1968 года.

В 1971—1973 годах работал литсотрудником газеты «Удмуртская правда».

Занимался краеведением, в том числе родного Можгинского района, изучал историю органов ЧК, ОГПУ и милиции Удмуртии, активно участвовал в создании музея МВД Удмуртии.

Умер в 2002 году.

Награжден юбилейными знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970) и Орденом Отечественной войны II степени (1985).

Творчество 
Автор художественно-документальных книг с детективным сюжетом о буднях милиции и боевых делах чекистов революционной поры.

Книга «Отряд отважных» — о созданном в 1960-х годах в районе городка Строителей в Ижевске Оперативном отряде дружинников.

В основе повести «Без права на ошибку» — операция по ликвидации бандитской банды, проведенная в 1921—1922 гг. начальником Ижевской городской рабоче-крестьянской милиции А. И. Горбуновым.

Написанная на документальной основе повесть «Под ризой епископа: из записок чекиста» рассказывает о враждебных действиях служителей культа против Советской власти в период коллективизации. События раскрываются через восприятие чекиста Димитрия Ковалёва, посланного расследовать таинственное исчезновение председателя колхоза «Красный Октябрь» Фёдора Романова.

Повесть «Расплата» также на документальной основе — о разоблачении изменника Родины, заместителя начальника немецкой вспомогательной Запорожской полиции, жившего в Сарапуле.

В книге «Знакомьтесь, ГАИ» автор на основании архивных документов рассказывает историю развития автотранспорта и создания ГАИ в Удмуртии.

Последней работой стало исследование «Старцева гора», опубликованное в нескольких номерах газеты «Единство». Поводом стало тенденциозное в 1990-х годах отношение к милиции, обвинение её в репрессиях, и Татаринов, считая такое отношение незаслуженным, показал, что милиция вела и ведёт борьбу с уголовной преступностью.

По сценариям Татаринова, написанным по книгам «Расплата» и «Без права на ошибку», сняты два телефильма Ижевской студии телевидения — «Расплата» и «Поединок» (реж. В. Кожевников).

Библиография 
 Отряд отважных. — Ижевск: Удмуртия, 1966. — 72 с.
 Преступление раскрыто. — Ижевск: Удмуртия, 1968. — 104 с.
 Последняя явка: страницы прошлого. — Ижевск: Удмуртия, 1973. — 97 с.
 Расплата: повести. — Ижевск: Удмуртия, 1975. — 207 с.
 Такие будни: из истории милиции Удмуртии. — Ижевск: Удмуртия, 1977. — 103 с.
 Без права на ошибку: художественно- документальная повесть. — Ижевск, 1987. — 120 с.
 Под ризой епископа: из записок чекиста . — Ижевск: Удмуртия, 1979. — 164 с.
 Под ризой епископа: Из записок чекиста. Повесть / Предисл. Н. Кралиной; Худож. А. П. Николаичев. — Ижевск: Удмуртия, 1979. — 164 с.
 Знакомьтесь, ГАИ. — Ижевск: Удмуртия, 1982. — 72 с.
 От ГАЗ-03-30 до «Икарусов», 1933—1986: проспект / сост. В. Ф. Татаринов. — Устинов: [б. и.], 1987. — 32 с.
 Двуликий Юнус: Очерки о милиции. — Ижевск: Удмуртия, 1991. — 190с.
 Рыцари чести и отваги: Из истории МВД России, 1802—2000 гг. — Ижевск, 2000. — 286 с.
 Тайны родословной. — Ижевск: Изд-во УдГУ, 2001. — 268 с.

Источники 
 Татаринов Виктор Фёдорович // Писатели и литературоведы Удмуртии: Биобиблиографический справочник / Сост. А. Н. Уваров.- Ижевск, 2006. — стр .109-110
 Кралина Н. — Мастер приключенческого жанра // На переломе эпох. — Ижевск, 2006. — стр. 94-96.
 И. П. Новгородцев — Фронтовик — писатель (о В. Ф. Татаринове) // Эхо войны / Сост. Р. Н. Заппаров. — Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2005. — 309 с.
 Виктор Федорович Татаринов: 90 лет со дня рождения // Научная библиотека Удмуртского государственного университета
 Татаринов Виктор Федорович // Архивная служба Удмуртии
 Татаринов Виктор Федорович // Центральный государственный архив Удмуртской Республики

Майоры милиции (СССР)
Члены КПСС
Депутаты Ижевского городского совета
Члены Союза журналистов СССР
Выпускники Удмуртского государственного университета
Персоналии:Ижевск
Писатели СССР
Писатели Удмуртии
Авторы детективной прозы